Посёлок сельского типа.
 Платёжно-справочный терминал.
Правильная система точек